Motocyklowe Grand Prix Ameryk 2013 – druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 21 kwietnia 2013 roku na torze Circuit of the Americas.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Stanach Zjednoczonych